Вита́лий Со́болев:
 Соболев, Виталий Максимович (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Соболев, Виталий Васильевич (1930—1995) — советский футболист и тренер.